Emerson Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Emerson Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Emerson Lake (San Bernardino County, Kalifornien)
 Emerson Lake (Michigan), im Allegan County
 Emerson Lake (Minnesota), im Otter Tail County
 Emerson Lake (Texas), im Floyd County
 Emerson Lake (Washington), im Pierce County
 Emerson Lake (Wisconsin), im Bayfield County

Siehe auch:
 Emerson, Lake and Palmer